Дубравчич — фамилия. Известные носители:
 Дубравчич, Артур (1894—1969) — югославский хорватский футболист, полузащитник.
 Дубравчич, Санда (род. 1964) — фигуристка-одиночница из Югославии, серебряный призёр чемпионата Европы 1981 года.